

Персоналії 
 Бенуа Бастьєн — французький футбольний арбітр.
 Жан Бастьєн — французький футболіст, грав на позиції півзахисника, учасник третього чемпіонату світу.
 Жуль Бастьєн-Лепаж — французький художник.
 П'єр Бастьєн — французький композитор, творець музичних машин.
 Самюель Бастьєн (* 1996) — конголезький футболіст, центральний півзахисник бельгійського клубу «Стандард» та національної збірної ДР Конго.
 Томас Бастьєн — американський геолог, член експедиції по вивченню гір Елсворт в 1961-62 роках та керівник авіаційної геологічної експедиції з вивчення хребта Бастьєн у 1963-64 роках.

Твори 
 Бастьєн і Бастьєнна — опера-зингшпіль на одну дію Вольфганга Амадея Моцарта.

Топоніми 
 Бастьєн (хребет) — гірський хребет помірної висоти в західній Антарктиці.

Див. також 
 Бастіон

Французькі прізвища